Călmățui este un nume de origine pecineagă sau comană care poate desemna:

 în Republica Moldova:
 un râu, afluent al Prutului, situat în raionul Hîncești: Călmățui, Hîncești
 o localitate din raionul Hîncești: Călmățui, Hîncești

 în România:
 doi afluenți direcți ai Dunării, situați la o distanța de aproximativ 200 Km unul de celălalt, în Câmpia Română:
 râul din vest (Călmățui (Teleorman)) străbate județul Teleorman
 râul din est (Călmățui (Bărăgan)) este ceva mai lung și străbate județele Buzău și Brăila
 o localitate din județul Galați: Călmățui, Galați
 o localitate din județul Brăila: Călmățui, Brăila.

Note